Blakenhall – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Blakenhall – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands